Upshur County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Upshur County (Texas)
 Upshur County (West Virginia)